Микерин (правил около 2520—2480 до н. э.) — пятый фараон IV древнеегипетской династии Менкаура, строитель третьей пирамиды в Гизе.
 Микерин, Вадим Евгеньевич (род. 1959) — российский бизнесмен, топ-менеджер, президент компании TENAM Corp.
 Микерин, Владимир Ильич (1924—2018) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Микерин, Евгений Ильич (1928—2021) — советский и российский учёный, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

См. также 
 Пирамида Микерина